Raposa-orelhuda é uma designação comum a duas espécies de canídeos:

 Otocyon megalotis (ou otócion ou raposa-orelhas-de-morcego)
 Vulpes velox (ou raposa-veloz)